Гаццо () — коммуна в Италии, располагается в провинции Падуя области Венеция.

Население составляет 3924 человека (2008 г.), плотность населения составляет 173 чел./км². Занимает площадь 23 км². Почтовый индекс — 35010. Телефонный код — 049.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.gazzo.pd.it

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики